Уорф, Бенджамин Ли (Whorf) — автор гипотезы «лингвистической относительности»
  — река в Йоркшире, Англия
 Уорф, также Ворф (Worf) — персонаж сериала «Звёздный путь»